Branko – personaggio del fumetto fantascientifico italiano Nathan Never
 Branko (Branko Vatovec) – astrologo e personaggio televisivo italiano
 Branko – nome proprio di persona slavo maschile
 Branko – ponte sulla Sava a Belgrado in Serbia